Il doppio  dell'Orbetello Challenger 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2012.

Julian Knowle e Igor Zelenay erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Stefano Ianni e Dane Propoggia hanno battuto in finale Alessio di Mauro e Simone Vagnozzi 6–3, 6–2.

Teste di serie

  Alessio di Mauro /  Simone Vagnozzi (finale)
  Stefano Ianni /  Dane Propoggia (Campioni)

  Romain Jouan /  Alessandro Motti (primo turno)
  Walter Trusendi /  Matteo Viola (quarti di finale)

Tabellone

Note 
 

Orbetello Challenger 2012